

Italia

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Giuliano – Bologna
 Chiesa di San Giuliano – Ferrara
 Chiesa di San Giuliano Martire – Reggio Emilia
 Chiesa di San Giuliano Martire – Rimini

Lazio 
 Chiesa di San Giuliano all'Esquilino – Roma
 Chiesa di San Giuliano Martire – Roma

Lombardia 
 Chiesa di San Giuliano – Albino
 Chiesa di San Giuliano – Bonate Sotto
 Chiesa di San Giuliano – Como
 Chiesa di San Giuliano Martire – San Giuliano Milanese

Marche 
 Chiesa di San Giuliano – Ascoli Piceno

Piemonte 
 Chiesa di San Giuliano – Barbania
 Chiesa di San Giuliano – Carrega Ligure
 Chiesa di San Giuliano – Vercelli

Sardegna 
 Chiesa di San Giuliano – Selargius

Sicilia 
 Chiesa di San Giuliano – Catania
 Chiesa di San Giuliano – Erice
 Chiesa di San Giuliano – Messina
 Chiesa di San Giuliano – Palermo
 Chiesa di San Giuliano – Tusa

Toscana 
 Collegiata di San Giuliano – Castiglion Fiorentino
 Pieve di San Giuliano – Castiglion Fiorentino
 Chiesa di San Giuliano – Firenze
 Pieve di San Giuliano – Gavorrano
 Convento della Visitazione e chiesa di San Giuliano – Pescia

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Giuliano – Caderzone Terme
 Chiesa dei Santi Martino e Giuliano – San Martino di Castrozza

Veneto 
 Chiesa di San Giuliano – Mestre
 Chiesa di San Zulian – Venezia
 Chiesa di San Giuliano – Vicenza